Badelunda kan syfta på:

 Badelunda socken – en socken i Västmanland ingick i Siende härad
 Badelunda landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1945
 Badelunda församling –  en församling i Västerås pastorat i Domprosteriet i Västerås stift, namnändrad 1962 till Västerås-Badelunda församling
 Badelunda kyrka –  en kyrkobyggnad i Badelunda socken i Västerås stift
 Badelunda distrikt – ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län 2016–
 Badelunda fornminnesområde – ett område öster om Västerås
 Badelundaåsen – en lång och stor rullstensås i Svealand
Badelunda (naturreservat) - ett naturreservat på en del av åsen